Ekonda peut désigner :
 les Ekonda, une population d'Afrique centrale
 l'ekonda (ou lokonda), une langue bantoue